105 mm haubica M102 – haubica amerykańska
 BMW M102 – silnik spalinowy
 Messier 102 – kontrowersyjny obiekt w katalogu Messiera